Mit Peugeot Bébé werden zwei verschiedene Kleinwagen-Baureihen von Peugeot bezeichnet.

 Peugeot Typ 69 ab 1905
 Peugeot Typ BP ab 1913 (anfangs noch von Lion-Peugeot)

Baureihen im Überblick

Literatur 
 Wolfgang Schmarbeck: Alle Peugeot Automobile 1890–1990, Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1990, ISBN 3-613-01351-7

Pkw-Modell
Bebe
Kleinwagen
Phaeton

en:Peugeot Bébé